

Personnalités 

 Andrew Bynum (né en 1987), joueur américain de basket-ball ;
 Jason Bynum, guitariste du groupe Paramore ;
 Will Bynum (né en 1983), joueur américain de basket-ball.

Lieux 

 Bynum, ville située du comté de Calhoun en Alabama, États-Unis ;
 Bynum, ville située du comté de Hill au Texas, États-Unis ;
 Bynum, dans le Mississippi, États-Unis, où se trouvent les tumulus et village de Bynum.